Devil (film), een Amerikaanse horrorfilm uit 2010
 Devil (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 DevIL, een cross-platformbibliotheek